Ivan Nevistić (književni kritičar)
Ivan Nevistić (nogometaš)